Personen
Nevill Mott (1905- 1996), Brits natuurkundige
John R. Mott (1865-1955), Amerikaans methodist
David Mott (1945), Amerikaans muzikant

 Andere
 Mott (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika
 Mott (ras), een fictief ras uit de Star Wars-reeks